Murúa puede hacer referencia a:

 Murúa (Álava), concejo español del municipio de Cigoitia, Álava.
 Murúa (apellido), apellido vasco.
 Murua, variante del nombre de la isla Woodlark, Papúa Nueva Guinea.